Mystic Towers — компьютерная игра, разработанная австралийскими разработчиками Animation F/X, издана внутри страны компанией Manaccom, а по всему миру Apogee Software. Mystic Towers является продолжением платформера Baron Baldric: A Grave Overture, изначально вышедшего для Amiga и портированного на PC. Первая часть игры вышла только в Австралии и не была издана за её пределами.

Геймплей 

Главный герой игры — престарелый волшебник барон Болдрик (Baron Baldric), вооруженный волшебным посохом. Волшебник должен пройти через двенадцать башен и избавить их от монстров. Каждая башня содержит 45 комнат, 15 монстров и один генератор монстров. После входа в башню дверь в неё закрывается и, чтобы выбраться, герою нужно уничтожить всех монстров и генератор монстров, а также найти большой красный ключ, который откроет выход, находящийся в начале уровня.

Литература 
 Журнал «OldGames» #5’2005, ст. 52-54

Ссылки 
 Официальный сайт 3drealms

Платформеры
Компьютерные игры 1994 года
Игры для DOS
Компьютерные игры, разработанные в Австралии